Thomas Jäger (1976) német autóversenyző
 Thomas Jäger (1994) osztrák autóversenyző
 Thomas Jäger (?) világbajnoki ezüstérmes német tőrvívó